Истлавака има више значења:

 Истлавака (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Истлавака (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Истлавака (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Истлавака (Тетипак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Истлавака (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Истлавака (Сан Мартин де лас Пирамидес), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Истлавака (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Истлавака (Авакатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Истлавака, Палансинго (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Истлавака (Тезиутлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Истлавака (Контла де Хуан Куамази), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику